En mathématiques, les lois uniformes sont des lois de probabilité. Il en existe une version discrète et une continue :

 Loi uniforme discrète
 Loi uniforme continue

Uniforme